Negar kan syfta på:

Geografi

Iran 

 Negar-e Bālā, ort, Hormozgan, 
 Negār, ort, Kerman,

Italien 

 Negrar di Valpolicella, Veneto, Provincia di Verona, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar